Peter Goddard kan syfta på:

* Peter Goddard (1931–2012), nyzeeländsk pedagog
 Peter Goddard (född 1943), kanadensisk musikjournalist
 Peter Goddard (född 1964), australisk roadracingförare
 Peter Goddard (född 1945), brittisk matematisk fysiker